Keith Urban — дебютный студийный альбом австралийского певца кантри-музыки Кита Урбана, выпущенный в 1991 году только в Австралии. Позднее, в 1997 году, будучи членом группы «The Ranch», Кит записал песню «Clutterbilly». В 2005 году альбом выпустили по всему миру благодаря компании «EMI Music».

Список композиций

Синглы

Ссылки 
 Country Music Television

Альбомы Кита Урбана
Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы EMI Records